Der Genf-Marathon () ist ein Marathon, der seit 2005 jeweils im Mai in Genf veranstaltet wird (nur 2008 im September). Zum Wettbewerb gehören ausserdem ein Halbmarathon und ein Staffelmarathon.

Die Strecke verläuft auf einer 21-Kilometer-Schleife jeweils etwa zur Hälfte durch die Genfer Innenstadt sowie am Genfersee entlang hin und zurück (Stand: 2008).

Bei der Erstauflage 2005 kam es zu einem ungewöhnlichen Finish, als die drei ersten Läufer innerhalb von 0,6 Sekunden die Ziellinie überquerten.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon

 Männer: 2:06:59 h, Shumi Dechasa (BHR), 2021
 Frauen: 2:24:19 h, Maureen Chepkemoi (KEN), 2021

Halbmarathon

 Männer: 1:03:55 h, Tadesse Abraham (ERI), 2013
 Frauen: 1:13:23 h, Helen Bekele (ETH), 2015

Siegerlisten

Marathon

Halbmarathon

Finisher

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Genève-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)

Stadtlauf
Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Marathon
Gegründet 2005
Erstveranstaltung 2005